Praça Vermelha, Moscou, Rússia.
 Praça Vermelha (São Paulo), Brasil.
Praça Vermelha (Natal)